Factory Girl („Fabrikmädchen“) ist der Titel folgender Werke:

 US-amerikanische Filmbiografie von George Hickenlooper aus dem Jahr 2006, siehe Factory Girl (Film)
 Lied der Rolling Stones vom Album Beggars Banquet aus dem Jahr 1968

Siehe auch:

Girls’ Generations Factory Girl, südkoreanische Reality-TV-Sendung